

Грязнуха — річка в Саратовській області, права притока Каналейки
 Грязнуха — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци